Postbote steht für:

 Zusteller; Briefträger (umg.)
 Kleiner Postbote oder Kleiner Kurier (Heliconius erato), Schmetterling
Siehe auch:
 Postbot
 Postbote Pat
 Postman